

Cinema 
 A letto, ragazzi! (All Night) – film muto del 1918 diretto da Paul Powell
 All Night – film di animazione del 2011 diretto da Jacob Lyman

Musica 
 All Night – singolo di Parov Stelar del 2012
 All Night – singolo delle Icona Pop del 2013
 All Night – singolo degli R5 del 2015
 All Night – singolo dei The Vamps & Matoma del 2016
 All Night – singolo di Beyoncé del 2016
 All Night – brano musicale delle Girls' Generation del 2017, incluso in Holiday Night
 All Night – singolo di Steve Aoki e Lauren Jauregui del 2017

Televisione 
 All Night - serie televisiva statunitense del 2018